Een regio van Senegal, zie Matam (regio)
 De hoofdstad van de regio, zie Matam (stad)
 Een district van Conakry, de hoofdstad van Guinee, zie Matam (Conakry)